Garbage collection, een vorm van automatisch geheugenbeheer (op computers)
Geocaching, een wereldspel waarbij je via een gps-toestel schatten kan ontdekken
Games Convention, een jaarlijks evenement in Leipzig, Duitsland
Gaschromatografie, een scheidingstechniek uit de analytische scheikunde
Geweldloze communicatie, een dynamisch communicatiemodel; grondlegger Marshall B. Rosenberg
Good Charlotte, een Amerikaanse punkband uit Waldorf
Grasshopper Club Zürich, een Zwitserse voetbalclub
Nintendo GameCube, door Nintendo uitgebrachte spelcomputer